Sino-Tibetaanse vrede (730)
Verdrag van Chang'an (763)
Verdrag van Ch'ing-shui (783)
Verdrag van Chang'an (821)
Verdrag van Sint-Petersburg (1907)
Akkoord van Simla (1914)
17 puntenakkoord (1951)